Falha pode referir-se a:

Falha (tecnologia) - defeito ou condição anormal que pode ocorrer em um sistema e impedir o seu bom funcionamento.
Falha geológica - em geologia, diz-se da superfície de uma estrutura rochosa em que se observa a ocorrência de uma fratura, com deslocamento relativo do(s) bloco(s) ali formado(s).

Desambiguação